Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1950 fand vom 14. bis 20. Oktober in Sofia statt. An dem Turnier, das ein Jahr nach der ersten Europameisterschaft stattfand, nahmen sechs Mannschaften teil. Die Sowjetunion verteidigte ihren Titel.

Modus 
Die sechs Teilnehmer waren in einer Gruppe zusammengefasst und spielten „jeder gegen jeden“. Die Mannschaft, die am Ende den ersten Platz der Tabelle belegte, war Sieger des Turniers.

Spielplan

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1950
Sportveranstaltung 1950
Europameisterschaft der Frauen 1950
Sportveranstaltung in Sofia